Голосе́нко — фамилия малороссийского (украинского) происхождения.

Известные носители фамилии:

 Голосенко, Игорь Анатольевич  (1938—2001) — российский социолог, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН. Доктор философских наук, профессор. 
 Голосенко, Константин Иванович (род. 1974) — российский предприниматель и организатор науки.
 Голосенко, Николай Алексеевич (род. 1952) — российский полярник, руководитель антарктической научной станции «Восток» (1995-1996), директор ФГУ Государственного природного заповедника "Гыданский" (1996—2014).
 Голосенко, Иаков Наумович (1889—1943) — российский революционер, выдающийся иностранный агент советской внешней разведки. Один из основателей Коммунистической партии США и член её руководства.